

Населені пункти та їхні частини

 Качково — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Качково — село в гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Качково — село в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Качково — осада в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки